Сантос Рејес Папало има више значења:

 Општина Сантос Рејес Папало (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантос Рејес Папало (Сантос Рејес Папало, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику